Women in Love kan syfta på:

Women in Love (1930) – en film från 1930
Women in Love (1958) – en film från 1958 
 Women in Love – en film från 1969, se När kvinnor älskar
 Women in Love (TV-serie) – en brittisk T-Serie från 2001

Se även
Woman in Love